Ryszkowo () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:

 Ryszkowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Ryszkowo – wieś w rejonie żeleznogorskim obwodu kurskiego

Także 
 Ryszkowo – stacja kolejowa w Kursku

Zobacz także 
 Ryszkowa Wola – wieś w województwie podkarpackim
 Ryszkowski – nazwisko znanych ludzi

Strony ujednoznaczniające